Björkvik désigne

 Björkvik, une localité suédoise de la commune de Katrineholm
 Bjökrvik, une localité suédoise de la commune de Värmdö

Homonymie de localités